Якоб Адальберт Йозеф Винтерль (; 1739—1809) — австрийский ботаник.

Биография 
Якоб Йозеф Винтерль родился в городе Айзенэрц 15 апреля 1739 года. Учился в Венском университете, в 1767 году последовательно получил степени доктора философии и медицины.

С 1770 года Винтерль — профессор ботаники, медицины и химии в Тирнау. В Трнау количество учащихся было крайне низким, несмотря на это в 1771 году Винтерль смог основать ботанический сад в Будапеште. В 1775 году он был существенно расширен при поддержке государства. С 1775 по 1802 Винтерль также был профессором Пештского университета.

23 ноября 1809 года Якоб Йозеф Винтерль скончался.

Основной гербарий Винтерля хранится в Венском музее естественной истории (W).

Некоторые научные работы 
 Winterl, J.J. (1788). Index horti botanici Universitatis Hungaricae. 160 p.

Роды растений, названные в честь Я. Й. Винтерля 
  [= ]
  [= ]

Примечания

Литература 
 Poggendorf, J.C. (1863) Biogr.-lit. Handw.-Buch. 2: 1339.
 

Ботаники Австрии
Ботаники по алфавиту
Ботаники XVIII века
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук